Wezler ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Wezler (* 1938), deutscher Indologe
 Karl Wezler (1900–1987), deutscher Physiologe und Hochschullehrer